Petry kan verwijzen naar de volgende personen:
 Brigitt Petry (1943–1971), een Duitse schlagerzangeres, artieste en componist
 Frauke Petry (1975), een Duitse voormalig politiek leider
 Irène Pétry (1922-2007), een Belgische politica, staatssecretaris en voorzitter van het Arbitragehof
 Michael Petry (1933-2003), een Engelse hoogleraar in de wijsbegeerte
 Pierre Petry (1961), een Luxemburgse voormalig voetballer
 Wolfgang Petry (1951), een Duitse voormalig zanger en songwriter
 Yves Petry (1967), een Vlaamse schrijver en essayist
 Zsolt Petry (1966), een Hongaarse voormalig doelman en huidig voetbalcoach
en naar:
 Goed Petry, een herenhuis met aangrenzend park in Bilzen